Urrós é uma antiga freguesia portuguesa do município de Torre de Moncorvo, com 57,43 km² de área e 265 habitantes (2011). A sua densidade populacional era 4,6 hab/km².
Desde 2013, faz parte da nova União das Freguesias de Urrós e Peredo dos Castelhanos.

População

História
Em Urrós há registo dos últimos teares de seda transmontanos, que deram fama às oficinas de Bragança e Chacim.

Antigas freguesias de Torre de Moncorvo